Kürşat, auch Kürşad, ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung der Held oder der Tapfere. Der Vorname tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Kürşat Atılgan (* 1956), türkischer Politiker und Parlamentsabgeordneter der MHP
 Volkan Kürşat Bekiroğlu (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Kürşat Duymuş (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Kürşat Timuroğlu (1953–1986), türkischer Oppositioneller
 Kürşad Tüzmen (* 1958), türkischer Politiker und Staatsminister

Familienname 
 Elçin Kürşat-Ahlers (* 1949), deutsche Soziologin, Autorin und Herausgeberin

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname
Männlicher Vorname